Nordzentraltimor () ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im indonesischen Teil Timors. Es ist Teil der Provinz Ost-Nusa Tenggara ().

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 9°02′48″ und 9°37′36″ s. Br sowie zwischen 124°04′02″ und 124°46′00″ ö. L. Er grenzt im Nordwesten an die Exklave Sonderverwaltungsregion Oecussi-Ambeno der Republik Osttimor, im Westen an den Regierungsbezirk Kupang, im Süden an Südzentraltimor, Im Osten an Belu und im Südosten an Malaka. Eine weitere natürlich Grenze ist die Küstenlinie zur Sawusee () im Norden des Bezirks.

Nordzentraltimor hat bei einer Fläche von 2.623,2 km² und einer Bevölkerung von 268.606 Einwohnern (Juni 2022) die zweitniedrigste Bevölkerungsdichte (vor dem Bezirk Kupang) des indonesischen Teils der Insel Timor.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 24 Distrikte (Kecamatan) mit 193 Dörfern. Etwa ein Fünftel dieser Dörfer (33) hat städtischen Charakter.

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Nordzentraltimor 259.829 Menschen, davon 129.572 Frauen (49,87 %) und 130.257 Männer (50,13 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,51 %. Mitte 2022 waren 89,83 Prozent der Einwohner Katholiken und 8,25 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 1,85 %. 179.616 Personen oder 66,87 % gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 26,38 % waren Kinder und 6,75 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 58,53 % ledig, 37,35 % verheiratet, 0,09 % geschieden und 4,02 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 63,53 unterhalb des Provinzdurchschnitts von 65,19.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Timor Tengah Utara (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Westtimor
Grenze zwischen Indonesien und Osttimor